Tomillo est le nom commun en espagnol de différentes plantes aromatique du genre Thymus, en particulier Thymus vulgaris. Il peut désigner d’autres plantes :
 Artemisia campestris, aussi appelée escobilla parda.
 Artemisia caerulescens, aussi appelée ajenjo marin.
 Teucrium capitatum, connue en plus comme tomillo blanc ou tomillo mâle.
 Thymbra capitata, aussi dénommée tomillo aceitunero, tomillo cabezón, tomillo cabezudo, tomillo andalou, tomillo carrasqueño et tomillo tinajero.
 Fumana thymifolia, aussi connue comme tomillo morisco ou  jara tomillo.
 Micromeria glomerata, aussi connue comme tomillo de risco ou tomillo de Taganana.
 Micromeria helianthemifolia, aussi connue comme tomillo florido.
 Le nom commun de la plante Helichrysum stoechas.

Nom de plante ambigu